Medicamento manipulado
Influência social
Coerção
Modelagem
Manipulação(ilusionismo)

Ver também 
 Abuso
 Hipnose
 Propaganda
 Lavagem cerebral
 Psicofarmacologia

Desambiguação